Сегин:

 Сегин — звезда в созвездии Кассиопеи.
 Сегин I (ум. после 816) — герцог Васконии.
 Сегин II (ум. 836) — герцог Васконии.
 Сегин, Тайлер (род. 1992) — профессиональный канадский хоккеист.
 Сегин, Хуан Непомусено (1806—1890) — техано, герой Техасской революции.
 Сегин — город в Техасе, административный центр округа Гуадалупе